ЗСУ-23-4 «Ши́лка» (индекс ГРАУ — 2А6) — советская зенитная самоходная установка, серийное производство начато в 1964 году. Вооружена счетверённой автоматической 23-мм пушкой. Темп стрельбы установки — 3400 снарядов в минуту. Наводиться на цель может вручную, полуавтоматически и автоматически. В автоматическом и полуавтоматическом режимах используется штатная радиолокационная станция.

Предназначена для непосредственного прикрытия наземных войск, уничтожения воздушных целей на дальностях  и высотах , летящих со скоростью  а также наземных (надводных) целей на дальности  с места, с короткой остановки и в движении. В СССР входила в состав подразделений ПВО сухопутных войск полкового звена.

Была оценена потенциальным противником как средство ПВО, представляющее серьёзную опасность для низколетящих целей. В настоящее время считается устаревшей, главным образом в связи с характеристиками и возможностями её радиолокационной станции и недостаточной эффективной дальности огня по воздушным целям. Как смена «Шилки» был разработан, принят на вооружение и запущен в серийное производство самоходный зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска». Несмотря на это, по настоящее время ЗСУ-23-4 состоит на вооружении зенитных частей в армиях России, Украины и других стран. По сей день успешно применяется в локальных конфликтах для поражения наземных целей.

Масса (в зависимости от модификации) от 20,5 до 21,5 тонн, экипаж — 4 человека: командир, начальник РПК-старший оператор, оператор дальности, механик-водитель.

Названа по реке Шилке, левой составляющей Амура.

История создания 

Первой массовой ЗСУ, созданной в СССР, стала ЗСУ-57-2, чьё серийное производство началось, по разным данным, в 1955 или 1957 году. Боевая эффективность этой установки, имевшей только ручную оптическую систему наведения, сравнительно невысокую скорострельность и малую скорость наведения, против скоростных реактивных самолётов, действовавших на малых высотах, оказалась крайне мала. Поэтому практически сразу после запуска в производство ЗСУ-57-2 постановлением Совета Министров СССР от 17 апреля 1957 года была начата разработка двух новых скорострельных ЗСУ с радиолокационными автоматическими системами наведения: ЗСУ-37-2 «Енисей» со спаренной 37-мм артиллерийской установкой 500П, и ЗСУ-23-4 «Шилка» со счетверённой 23-мм артиллерийской установкой 2А7. Обе установки получили названия в честь сибирских рек — Енисея и Шилки. Помимо артиллерийской группы, эти установки отличались используемым шасси и радиолокационной системой наведения. «Енисей» использовал РПК «Байкал» и шасси опытной САУ СУ-100П, тогда как «Шилка» использовала РПК «Тобол» и шасси на основе САУ АСУ-85. Формально установки создавались для различных задач: «Шилка» предназначалась для обеспечения ПВО мотострелковых частей, «Енисей» должен был обеспечивать ПВО бронетанковых войск.

Прототипы обеих ЗСУ были закончены в декабре 1960 года, заводские и государственные испытания их продолжались до октября 1961 года, ЗСУ «Шилка» принята на вооружение 5 сентября 1962 года постановлением Совета Министров СССР № 925—401. В заключении государственной комиссии, проводившей испытания, отмечалось, что «Шилка»  раза превосходит «Енисей» по эффективности стрельбы по скоростным целям на высотах , зато последний обладает намного большей предельной высотой эффективной стрельбы —  против  у «Шилки». При этом «Енисей» имел бо́льшую массу — 28 тонн, против 19 у «Шилки», однако по стоимости обе установки были примерно одинаковы. Комиссией были рекомендованы к принятию на вооружение обе установки, так как ни одна из них не имела решающих преимуществ, но в итоге на вооружение постановлением Совета Министров СССР от 5 сентября 1962 года была принята только «Шилка», а дальнейшие работы по «Енисею» были прекращены.

ЗСУ-23-4 «Шилка» была создана в ОКБ-40 (Мытищинский машиностроительный завод) группой конструкторов по руководством Николая Александровича Астрова.

Конструкция

Броневой корпус и башня 
Тип брони — противоосколочная, противопульная.

Вооружение 
Вооружение «Шилки» состоит из 23-мм счетверённой автоматической пушки АЗП-23 «Амур» (индекс её и башни — 2А10, автоматов пушки — 2А7, силовых приводов — 2Э2). Автомат 2А7 является модификацией автомата 2А14 буксируемой установки ЗУ-23 и дополнен кожухом с жидкостным принудительным охлаждением (200 л воды или антифриза) и электроспуском. Может вести огонь как из всех четырёх автоматов, так и из пары или любого из четырёх. Боекомплект установки — 2000 выстрелов (у ЗСУ-23-4М2 — 3000 выстрелов). Темп стрельбы пушки — 3400 выстрелов в минуту .. Снаряды снаряжаются в ленты. Снаряжение ленты: на три осколочно-фугасных снаряда с трассёром или без (ОФЗТ/ОФЗ) один бронебойный зажигательный трассирующий (БЗТ), каждый 40-й с размеднителем. Антенна радиолокационно-приборного комплекса полностью стабилизирована, благодаря чему установка может вести эффективный огонь в движении. По азимуту и углу возвышения пушка наводится гидроприводами; также есть возможность наводить вручную, с помощью маховиков.

В состав установки входит радиолокационно-приборный комплекс орудийной наводки РПК-2, смонтированный в башне, дальность обнаружения цели — до 18 км. Также имеется аналоговый счётно-решающий прибор (СРП), который решает задачу встречи снаряда с целью.

Согласно официальному сайту ГНПП «Прибора», БЗТ пробивает 15-миллиметровую броню при угол 60°（угол встречи 30°） на 700 метрах.

Режимы стрельбы 

Установка может стрелять по воздушным целям в автоматическом режиме — цель сопровождается комплексом по дальности и угловым координатам, счётно-решающий прибор (СРП) определяет необходимое упреждение, разрешает огонь при достижении целью дальности эффективной стрельбы и прекращает его при выходе цели из зоны поражения.

Имеется также полуавтоматический режим — наводчик совмещает перекрестие визира с целью, дальность определяет РЛС — всё остальное вычисляет автоматика.

ЗСУ-23-4 имеет пять режимов боевой работы:
 автоматический;
 полуавтоматический;
 по запомненным координатам;
 по ракурсным кольцам;
 по дистанционной шкале (наземные цели).

Средства наблюдения и связи 
Радиоприборный комплекс РПК-2М:

 Радиолокационная станция 1РЛ33М2:
 выполнена на лампах;
 дальность обнаружения до 20 км, дальность автосопровождения до 15 км (цель типа МИГ-17);
 защита от пассивных и активных помех, режим изменения частоты «Вобуляция».
 Счётно-решающий прибор — решает задачу встречи цели и снаряда.
 Визирное устройство (визир-дублёр).
 Система стабилизации (гироазимутгоризонт).
 5 режимов боевой работы:
 режим автоматического сопровождения воздушной цели;
 по угловым координатам воздушных целей от основного визира;
 по запомненным координатам движения воздушной цели;
 по ракурсным кольцам воздушных целей;
 стрельба по наземным целям.

Средства связи:

 Радиостанция Р-123М.
 Танковое переговорное устройство ТПУ-4.

Двигатель и трансмиссия 
Двигатель — дизель В6Р. Ёмкость двух топливных баков — . Запас хода без дозаправки топливом — 400 км. Вспомогательная силовая установка — газотурбинный двигатель мощностью , предназначен для обеспечения питанием электрооборудования РПК-2.

Ходовая часть

Модификации 

 ЗСУ-23-4В — модернизация с целью повышения надёжности эксплуатации установки, улучшения условий обитания для расчёта, увеличение ресурса газотурбинного агрегата (ГТА) с 300 до 450 ч. Для наведения РЛС сопровождения на визуально обнаруженную цель в установку был введён командирский прибор наведения (КПН).
 ЗСУ-23-4В1 — модернизация в ЗСУ-23-4В счётно-решающего прибора, что повысило точность и эффективность стрельбы, надёжность автосопровождения цели при увеличении скорости движения установки с 20 , увеличен ресурс ГТА с 450 до 600 ч.
 ЗСУ-23-4М1 — модернизация автоматов 2А7 и пушки 2А10 до 2А7М и 2А10М с целью повышения надёжности и стабильности работы комплекса. Повышена живучесть стволов с 3000 до 4500 выстрелов. Улучшена надёжность РЛС и увеличен ресурс ГТА с 600 до 900 ч.
 ЗСУ-23-4М2 — модернизация ЗСУ-23-4М1 для использования в горных условиях Афганистана. Из установки был исключён РПК, за счёт чего увеличен боекомплект снарядов с 2000 до 3000 шт., демонтирована РЛС, усилена бронезащита, введена аппаратура ночного видения для ведения стрельбы ночью по наземным целям.
 ЗСУ-23-4М3 «Бирюса» — ЗСУ-23-4М1 с установкой наземного радиозапросчика «Лук» системы РЛ опознавания воздушных целей по признаку «свой — чужой».
 ЗСУ-23-4М4 «Шилка-М4» — модернизация с установкой радиолокационной СУО и возможностью установки ЗРК «Стрелец». Ввод в состав батареи подвижного пункта разведки и управления (ППРУ) «Сборка М1» в качестве командного пункта (КП) и внедрения в ЗСУ телекодового канала связи обмена информацией между ЗСУ и КП. Замену аналогового счётно-решающего прибора на современную ЦВС. Устанавливается цифровая следящая система. Модернизация гусеничного шасси, направленная на улучшение управляемости и манёвренности самохода и снижения трудоёмкости его технического обслуживания и эксплуатации. Активный прибор ночного видения заменяется на пассивный. Заменяются радиостанции. Устанавливается кондиционер, система автоматизированного контроля работоспособности радиоэлектронной аппаратуры.
 ЗСУ-23-4М5 «Шилка-М5» — модернизация ЗСУ-23-4М4 с установкой радиолокационной и оптико-электронной СУО.
 ЗСУ-23-4М-А — украинская модификация. Базовая РЛС заменена на многофункциональную РЛС с ЦАР «Рокач-АС», установлена новая оптико-локационная система и ракетный канал, цифровая вычислительная система, новые алгоритмы управления.
ЗСУ-23-4МБ - белорусский вариант модернизации, реализованный ООО «БСВТ - новые технологии». В боевой машине полностью заменены элементы радиолокационно-приборного комплекса (РПК), включающего в себя: радиолокационную станцию 1РЛ33, счётно-решающий прибор, систему стабилизации линии визирования и систему стабилизации линии выстрела. Вместо РПК на зенитную самоходную установку установлена мультиспектральная оптико-электронная станция «Стриж-М3», которая позволяет не только значительно увеличить точность расчётов координат упреждённой точки и обеспечить идентификацию цели по типу и государственной принадлежности, но и за счёт режима пассивной работы способствует повышению скрытности и живучести ЗСУ. Также была произведена модернизация ГМ-575: системы первичного электропитания, системы автоматического пожаротушения (перевод системы на огнегасящую смесь - углекислота взамен токсичного фреона «состав 3,5») и системы наблюдения за местностью в условиях недостаточной видимости механиком-водителем. Была установлена телевизионно-тепловизионная оптико-электронная система механика-водителя Puma Driver Sofia, которая вместе с бортовым комплексом ориентирования и навигации обеспечивает возможность движения самохода в тёмное время суток без использования осветительных приборов. Боевая машина оснащена автоматизированными рабочими местами экипажа и единой цифровой IP-сетью. В результате модернизации общий вес ЗСУ снизился на две тонны.

Машины на базе 

 1С91 — самоходная установка разведки и наведения ЗРК «Куб».
 2П25 — самоходная пусковая установка ЗРК «Куб».
 «Сангвин» — самоходный лазерный комплекс с лазерной установкой для противодействия оптико-электронным приборам воздушных целей.

Тактика 

В наступлении «Шилки» обеспечивают зенитное прикрытие, двигаясь позади танков на расстоянии около 400 м.

Операторы

Современные 
  — 40 ЗСУ-23-4 по состоянию на 2020 год.
  — около 225 ЗСУ-23-4 по состоянию на 2021 год.
  — 10 ЗСУ-23-4 по состоянию на 2013 год, по состоянию на 2021 год на вооружении.
  — 50 ЗСУ-23-4 по состоянию на 2013 год, по состоянию на 2021 год на вооружении.
  — 10 ЗСУ-23-4 по состоянию на 2013 год, по состоянию на 2021 год на вооружении.
 :
 Сухопутные войска Египта — 120 ЗСУ-23-4 по состоянию на 2022 год.
 Военно-воздушные силы Египта — 230 ЗСУ-23-4 по состоянию на 2021 год.
  — 75 ЗСУ-23-4 по состоянию на 2021 год.
  — 100 единиц ЗСУ-23-4 по состоянию на 2021 год.
  — 24 ЗСУ-23-4 по состоянию на 2021 год.
  — 36 ЗСУ-23-4 по состоянию на 2013 год, по состоянию на 2021 год на вооружении.
  — некоторое количество ЗСУ-23-4 по состоянию на 2021 год.
  — некоторое количество ЗСУ-23-4 по состоянию на 2021 год.
  — 29 ЗСУ-23-4 по состоянию на 2021 год.
  — 35 ЗСУ-23-4 по состоянию на 2021 год.
  — 2 ЗСУ-23-4 и 20 ЗСУ-23-4MP по состоянию на 2021 год.
  — некоторое количество ЗСУ-23-4 по состоянию на 2021 год.
 :
 Сухопутные войска России — некоторое количество ЗСУ-23-4 по состоянию на 2021 год.
 Морская пехота России — 60 ЗСУ-23-4 по состоянию на 2021 год.
  — 300 ЗСУ-23-4 по состоянию на 2013 год, по состоянию на 2021 год на вооружении.
  — 48 ЗСУ-23-4 по состоянию на 2021 год.
  — некоторое количество ЗСУ-23-4 по состоянию на 2021 год.
  — некоторое количество ЗСУ-23-4 по состоянию на 2021 год.
  — некоторое количество ЗСУ-23-4 по состоянию на 2021 год.

Бывшие 
  — 5 ЗСУ-23-4 по состоянию на 2007 год.
  — некоторое количество ЗСУ-23-4 по состоянию на 2010 год.
  — некоторое количество ЗСУ-23-4.
  — 50 единиц ЗСУ-23-4 поставлены из СССР в 1969 году.
  — 150 единиц ЗСУ-23-4 поставлены из СССР в период с 1969 по 1973 год.
  — 60 ЗСУ-23-4 на вооружении ВВС по состоянию на 2016 год.
  — 200 единиц ЗСУ-23-4 поставлены из СССР в период с 1973] по 1976 год.
  — 40 ЗСУ-23-4 по состоянию на 2016 год.
  — некоторое количество ЗСУ-23-4 по состоянию на 2016 год
  — 50 ЗСУ-23-4 по состоянию на 2010 год.
  — более 100 ЗСУ-23-4 по состоянию на 2000 год.
  — некоторое количество ЗСУ-23-4 по состоянию на 2010 год.
  — 40 единиц ЗСУ-23-4 поставлены из СССР в период с 1979 по 1980 год.
  — 48 единиц ЗСУ-23-4 поставлены из СССР в 1979 году.
  — 20 единиц ЗСУ-23-4 поставлены из СССР в 1976 году.
  — перешли к образовавшимся после распада государствам.
  — 50 ЗСУ-23-4 по состоянию на 2016 год
  — некоторое количество ЗСУ-23-4 по состоянию на 2008 год.
  — 50 единиц ЗСУ-23-4 поставлены из СССР в период с 1979 по 1980 год.

Боевое применение 
ЗСУ-23-4 использовалась в следующих вооружённых конфликтах:

 Война на истощение (1969—1970) — в составе ПВО Египта. 4 июня 1970 года в районе Кантары огнём «Шилки» был сбит израильский самолёт Mystere IV (б/н №44). Пилот Цви Канор катапультировался и был эвакуирован.
 Война во Вьетнаме (1964—1973) — в составе ПВО Северного Вьетнама в последние годы войны.
 Арабо-израильская война (1973) — в составе ПВО Египта и Сирии. По данным западных источников от 30 до 43 процентов потерь израильской авиации было от огня ЗСУ-23-4. По российским данным огнём «Шилок» было сбито 27 израильских самолётов. В частности, только 116-я эскадрилья «Скайхоков» потеряла шесть самолётов сбитыми и повреждёнными. Из за действий «Шилок» израильские самолёты вынуждены были уходить на большую высоту, где автоматически попадали под огонь зенитных ракет.
 Сражения за гору Хермон (1974) — 19 апреля огнём сирийской «Шилки» был сбит израильский штурмовик A-4 Skyhawk, пилот погиб в самолёте.
 Первая гражданская война в Анголе (1975—1991) — использовалась ангольской стороной.
 Египетско-ливийская война (1977) — в составе ПВО Ливии. Огнём «Шилки» был сбит египетский истребитель Mirage 5.
 Эфиопо-сомалийская война (1977—1978) — в составе ПВО Сомали.
 Афганская война (1979—1989) — успешно применялась в качестве орудия поддержки пехоты. Огонь автоматических пушек эффективно действовал как против открыто расположенной живой силы, так и против лёгких укрытий. В частности, легко разрушались глиняные жилые дома и сельскохозяйственные постройки. Нередко при этом с ЗСУ снимался радиолокационный комплекс, увеличивался боезапас и навешивалась дополнительная броня.
 Ирано-иракская война (1980—1988) — применялась иракской армией.
 Гражданская война в Ливане (1975—1990) — в составе сирийской группировки в Ливане. В сентябре 1983 сирийские «Шилки» сбили самолёт SRS-126 ВВС Ливана, все пилоты погибли.
 Участвовали в отражении удара американских самолётов по Ливии в апреле 1986 года. Их огнём был сбит один и повреждён один американский F-111.
 Война в Персидском заливе (1991) — применялась иракской армией. Известно что, иракскими «Шилками» был сбит кувейтский штурмовик A-4 Skyhawk (пилот взят в плен). 

 Вооружённый конфликт в Приднестровье (1992) — применялась молдавской и приднестровской армиями.
 Карабахский конфликт (1991—1994) — 4 экземпляра ЗСУ-23-4 «Шилка» (ещё одна ЗСУ была захвачена у азербайджанской стороны) применялись против азербайджанских ВВС и живой силы противника (во втором варианте показывал большую результативность, чем при первом, зенитки ЗУ-23-2 и С-60 оказались более эффективны против воздушных целей).
 Первая чеченская война (1994—1996) — использовалась российской армией против наземных целей. Небольшое количество применялось чеченскими вооружёнными формированиями. 4 феврале 1995 года в районе н.п. Чечен-Аул огнём ЗСУ-23-4 был сбит российский штурмовик Су-25 (368 ошап), пилот майор Н.У. Баиров погиб.
 Операция НАТО против Сербии (1999) — состояла на вооружении вооружённых сил Югославии и предположительно участвовала в боевых действиях.
 Вторая чеченская война — использовалась российской армией против наземных целей. Во время вторжения в Дагестан (август 1999 года) отмечено применение ЗСУ-23-4 чеченскими формированиями.
 Иракская война (2003) — применялась иракской армией.
 Война в Южной Осетии (2008) — огнём российской ЗСУ-23-4 был сбит российский штурмовик Су-25, пилот Едаменко погиб (посмертно Герой России).
 Гражданская война в Сирии (2011) — применяются всеми сторонами конфликта.
 Вооружённый конфликт на востоке Украины (с 2014 года по сей день)
Вторая Карабахская Война (2020) — использовался армией НКР.
Комплекс использовался в ходе вторжения России на Украину. Некоторое количество российских ЗСУ были захвачены украинской стороной в ходе контрнаступления

Памятники и музейные экспонаты

Интересные факты 

Образцы ЗСУ-23-4 «Шилка», попавшие в руки американцев во время арабо-израильской войны, были использованы в первой половине 1970-х годов при сравнительных испытаниях на живучесть двух самолётов непосредственной поддержки сухопутных войск США A-10 и A-7 «Corsair II». По результатам испытаний установлено, что боевая живучесть штурмовика A-10 решена применительно к боеприпасам калибра 23 мм. В последующем, наличие у потенциального противника бронированного штурмовика, не поражаемого штатными средствами войсковой ПВО калибра 23 мм, способствовало активизации работ в СССР по созданию 30-мм зенитных комплексов (см. Тунгуска).

Аналоги 
  PGZ-07 — 35-мм двуствольная ЗСУ
  PGZ-95 — 25-мм четырёхствольная ЗСУ
  LD-2000 — ЗСУ с 30-мм семиствольным ПВБС Тип 730
  Тип 87 — 35-мм двуствольная ЗСУ
  Гепард — 35-мм двуствольная ЗСУ
  SIDAM 25 — 25-мм четырёхствольная ЗСУ
  PZA Loara — 35-мм двуствольная ЗСУ

Изображения 
ЗСУ-23-4 «Шилка» в Московском суворовском военном училище:

ЗСУ-23-4 «Шилка» в Музее отечественной военной истории:

См. также 
 Wirbelwind
 M42
 Тунгуска
 M247 Sergeant York

Примечания

Литература 
 
 
 
 Tradoc Bulletin 4: Soviet ZSU-23-4: Capabilities and Countermeasures
 
 Климович Е. С. Зенитная самоходная установка «Шилка». // Военно-исторический журнал. — 2002. — № 9. — С.44-45.
 полковник-инженер В. Князьков. По воздушной цели // журнал "Юный техник", № 10, 1982. стр.27-30

Ссылки 

 Зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 «Шилка»

 

Зенитные самоходные установки СССР
Многоствольные системы
Самоходная артиллерия по алфавиту
Военная продукция завода «Новое Сормово»
Военная продукция Конструкторского бюро приборостроения
Военная продукция ЛОМО
Военная продукция Тульского машиностроительного завода